René Bernard peut faire référence à :
 René Bernard, maire de Nantes de 1633 à 1634 ;
 René Bernard (1925-2010), joueur de rugby français ;
 René Bernard (1904-1969), coureur cycliste français.